Лапиков Дмитро Валентинович (* 1982) — російський важкоатлет.
 Лапиков Іван Герасимович (1922—1993) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР. Лауреат Державної премії СРСР. Народний артист СРСР.

російські прізвища